Huljajpole (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 1140 Einwohnern (2012). Huljaipole ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geschichte 
Gegründet wurde das Dorf 1781. Im Jahre 1817 kam es zu Unruhen unter den Bauern, die durch die Kaiserlich Russische Armee brutal unterdrückt wurden.

Geographie

Lage 
Huljajpole liegt am Basawluk, einem Nebenfluss des Dnepr im Süden des Rajons Krynytschky 87 km südwestlich vom Oblastzentrum Dnipro. Das Rajonzentrum Krynytschky liegt 45 km nordöstlich des Ortes. 5 km nördlich des Dorfes, bei Malossofijiwka, verläuft die Fernstraße N 11.

Gemeindestruktur 
Die Landratsgemeinde hat insgesamt eine Größe von 123,01 km² und eine Bevölkerung von insgesamt 1898 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 15 Einwohner je km².
Zur Landratsgemeinde zählen, neben Huljajpole, die Dörfer

 Malossofijiwka () ; 385 Einwohner, 342,1 ha
 Oktjabrske (); 114 Einwohner, 65,3 ha
 Blahodatne (); 76 Einwohner, 85,1 ha
 Udatschne (); 35 Einwohner, 87,4 ha
 Wyssoke (); 38 Einwohner, 9,7 ha
 Lenina (); 37 Einwohner, 71,3 ha
 Smolenka (); 9 Einwohner, 36,6 ha
 Tarasiwka (); 10 Einwohner, 41,2 ha
 Perwomajske (); 6 Einwohner, 13,3 ha

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine, Huljajpole (russisch)
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 offizielle Seite des Rajon Krynytschky (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krynytschky